25-я армия

 25-я армия (СССР)
 25-я армия (Третий рейх)
 25-я армия (Япония)